Пальмьери, Луиджи — итальянский учёный-физик, сейсмолог и метеоролог. 
 Пальмьери — крупный древний ударный кратер в области юго-западного побережья Моря Влажности на видимой стороне Луны.